Абагар може да се отнася за:

 Абагар – книга;
 Абагар – архив;
 Абагар – вестник;
 Абагар – издателство.

Вижте също:
 Абгар V – арменски владетел.